Клэр Кавана (, род. 23 мая 1956) — американский литературный критик, славист, переводчик, профессор искусств и гуманитарных наук, заведующий кафедрой славянских языков и литературы в Северо-Западном университете. Клэр Кавана — известный переводчик современной польской поэзии, стихов Виславы Шимборской, Адама Загаевского, а также в настоящее время заключила контракт, чтобы написать биографию Чеславa Милошa. Её работы были переведены на русский, польский, венгерский, французский, голландский, китайский, и японский.

Образование 

Она получила степень бакалавра в Калифорнийском университете в Санта-Крузе (1978), также степень мастера искусств и доктора философии в Гарвардском университете (1981 и 1988 годах соответственно). До прихода в Северо-Западный университет, Кавана преподавала в университете Висконсина в Мэдисоне. Владеет русским и польским языками, получив сертификат русского языка в Ленинградском государственном университете в 1977 (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет, Россия) и сертификат польского в Ягеллонском университете (Краков, Польша) в 1981 году.

Награды и почётные звания 
Творчество Клэр Кавана отмечено многими наградами:
«Премия Национального круга книжных критиков» (National Book Critics Circle Award) за книгу «Лирическая поэзия и современная политика: Россия, Польша и Запад» (Lyric Poetry and Modern Politics: Russia, Poland, and the West)
 Премия Уильяма Райли Паркера (The William Riley Parker Prize) от «Ассоциации современного языка»
 Премия американской ассоциации учителей славянских и восточноевропейских языков за выдающуюся научную книгу о славянской литературе
 Премия Джона Фредерика Нимса (The John Frederick Nims Memorial Prize in Translation) за перевод
 Премия  Кэтрин Уошберн (The Katharine Washburne Memorial Lecture in Translation) за перевод
 Премия Премия Американского клуба писателей «Лучшая переведённая книга месяца»
 Премия американской ассоциации учителей славянских и восточноевропейских языков за выдающийся перевод со славянского языка

Эссе и переводы Клэр Кавана публиковались в еженедельном литературном приложении к газете Таймс (The Times Literary Supplement), в книжном обозрении газеты Нью-Йорк Таймс (The New York Times Book Review), в журналах Нью-Репаблик (The New Republic), Нью-Йоркер (The New Yorker), Нью-Йорк ревью оф букс (The New York Review of Books), Бук-Форум (Bookforum),  Партизан Ревью (Partisan Review), Комон Ноледж (Common Knowledge), Поэтри (Poetry), Литэрари Имажинэйшн (Literary Imagination), и других периодических изданиях.

Избранная библиография

Книги 
 Лирическая поэзия и современная политика: Россия, Польша и Запад (Clare Cavanagh. "Lyric Poetry and Modern Politics: Russia, Poland, and the West". Yale University Press, 2010)
 Осип Мандельштам и модернистское создание традиции (Clare Cavanagh. Osip Mandelstam and the Modernist Creation of Tradition. Princeton University Press, 1994)

Отредактированные книги 
 Роланд Грин, главный редактор, Стивен Кушман, генеральный редактор, Клэр Кавана, Джахан Рамазани, Пол Рузер, ассоциированные редакторы; «Принстонская энциклопедия поэзии и поэтики» (Roland Greene, editor-in-chief, Stephen Cushman, general editor, Clare Cavanagh, Jahan Ramazani, Paul Rouzer, associate editors; "The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics". Princeton University Press, 2012)

Переводы 
 Вислава Шимборская (автор), Клэр Кавана (переводчик), Станислав Баранчак (переводчик) «Карта: собранные и последние стихи» (Wislawa Szymborska  (Author), Stanislaw Baranczak (Translator), Clare Cavanagh (Translator); "Map: Collected and Last Poems". Mariner Books, 2016)
 Адам Загаевский (автор), Клэр Кавана (переводчик) «Невидимая рука: стихотворения» (Adam Zagajewski (Author), Clare Cavanagh (Translator) "Unseen Hand: Poems". Farrar, Straus and Giroux, 2012)

Вислава Шимборская (автор), Клэр Кавана (переводчик), Станислав Баранчак (переводчик) «3десь» (Wislawa Szymborska (Author), Clare Cavanagh (Translator), Stanislaw Baranczak (Translator) "Here". Harcourt, 2010)

Адам Загаевский (автор), Клэр Кавана (переводчик) «Вечные враги: стихотворения» (Adam Zagajewski (Author), Clare Cavanagh (Translator)  "Eternal Enemies: Poems". Farrar, Straus and Giroux, 2009)

Вислава Шимборская (автор), Станислав Баранчак (переводчик), Клэр Кавана (переводчик), Билли Коллинз (переводчик) «Монолог собаки» (Wisława Szymborska (Author), Stanislaw Baranczak (Translator), Clare Cavanagh (Translator), Billy Collins (Foreword by) "Monologue of a Dog". Harcourt, 2005)

Адам Загаевски (автор), Клэр Кавана (переводчик) «Защита страсти: эссе» (Adam Zagajewski (Author), Clare Cavanagh (Translator) "A Defense of Ardor: Essays". Farrar, Straus and Giroux, 2004)

Вислава Шимборская (автор), Клэр Кавана (автор, переводчик, редактор) «Необязательное чтение: пьесы в прозе» (Wislawa Szymborska (Author), Clare Cavanagh (Author, Translator, Editor) "Nonrequired Reading: Prose Pieces". Houghton Mifflin Harcourt , 2002)

Вислава Шимборская (автор), Клэр Кавана (автор, переводчик, редактор) «Пейзаж с песчинкой: избранные стихотворения» (Wislawa Szymborska (Author), Stanislaw Baranczak (Translator), Clare Cavanagh (Translator) "View with a Grain of Sand: Selected Poems". Harcourt Brace, 1995)

Станислав Баранчак (редактор, переводчик), Клэр Кавана (редактор, переводчик), Хелен Вендлер (предисловие) «Польская поэзия последних двух десятилетий коммунистического правления: испортить веселье людоедам» (Stanislaw Baranczak (Editor, Translator), Clare Cavanagh (Editor, Translator), Helen Vendler (Foreword) "Polish Poetry of the Last Two Decades of Communist Rule: Spoiling Cannibals' Fun". Northwestern University Press, 1991)

Примечания 

Родившиеся в 1956 году
Переводчики XX века
Писательницы XX века
Писатели XX века
Литературные критики США
Выпускники Гарвардского университета
Википедия:Биографии современников
Преподаватели Северо-Западного университета
Слависты
Переводчики с польского языка